Richmond Heights (Florida)
 Richmond Heights (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Richmond Heights (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 East Richmond Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.